

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Carnation – comunità non incorporata della Contea di Washington, Oregon
 Carnation – città della Contea di King, Washington